Rockefeller steht für:
 Rockefeller, US-amerikanische Familie (Angehörige siehe dort)

Rockefeller ist der Familienname folgender Personen:
 Lewis K. Rockefeller (1875–1948), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Clark Rockefeller, Pseudonym des deutschen Hochstaplers und Mörders Christian Gerhartsreiter
 Rockefeller Mountains, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Rockefeller-Plateau, Hochebene im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Rockenfeller